Paschkewitsch ist der Familienname folgender Personen:
 Alaisa Paschkewitsch (1876–1916), weißrussische Dichterin, Autorin und politische Aktivistin
 Igor Anatoljewitsch Paschkewitsch (1971–2016), russischer Eiskunstläufer
 Wassili Alexejewitsch Paschkewitsch (1742–1797), russischer Komponist